Megiddo
 Megiddo (kibuc)
 Megiddo (więzienie)
 Megiddo – minialbum norweskiej grupy blackmetalowej Satyricon